Смолярня — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Смолярня — деревня в Кобринском районе Брестской области.
 Смолярня — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.
 Смолярня — деревня в Березинском районе Минской области.
 Смолярня — деревня в Кличевском районе Могилёвской области.
 Смолярня — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.